Николай Золотухин:
 Золотухин, Николай Григорьевич (1894—1961) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Золотухин, Николай Иванович (род. 1952) — советский и российский ботаник.